Paulino (cônsul em 277)
 Paulino (prefeito augustal)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história